Влади́мир Красно́в:
 
 Краснов, Владимир Ильич (1946—1984) — советский футболист.
 Краснов, Владимир Никифорович (1915—1943) — советский снайпер-красноармеец.
 Краснов, Владимир Николаевич (род. 1948) — советский и российский тренер и преподаватель по маунтинбайку. Заслуженный тренер России.
 Краснов, Владимир Павлович (1924—2001) — генеральный директор Производственного объединения «Комета», генеральный директор завода «Комета», Ульяновск, Герой Социалистического Труда.
 Краснов, Владимир Павлович (1950—2015) — российский писатель и журналист, член Союза писателей и Союза журналистов России.
 Краснов, Владимир (настоящее имя Владимир Кузнецов, род. 1986) — один из псевдонимов российского пранкера Вована.